Wiederholungszwang steht für:
 Begriff der Psychoanalyse; siehe Wiederholungszwang (Psychoanalyse)
 Merkmal einer Zwangsstörung